Emys rivulata est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Emys rivulata Valenciennes, 1833, synonyme de Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)
Emys rivulata Gray, 1844, synonyme de Pseudemys rubriventris (Le Conte, 1830)

Deirochelyinae
Geoemydinae
Synonyme de tortues (nom scientifique)